

Віттіер — місто, штат Аляска
 Віттіер — місто, штат Каліфорнія